Хелиополис (, димотики Ηλιούπολη, Илиуполи, преведено на български: Град на слънцето) може да се отнася за:

 Хелиополис, старото име на Обзор;
 Хелиополис, старото име на Баалбек, Ливан;
 Хелиополис, древен град в Египет.
 Илиуполи, предградие на Атина;